Hornsbergs slott kan syfta på:

 Hornsbergs slott – en av Stockholms malmgårdar på Kungsholmen, se Stora Hornsberg
 Hornsbergs slott, Tryserums socken – en byggnad i Tryserums socken i Småland

Se även
Hornsbergs herrgård – en gård i Horns socken i Östergötland